Diese Liste stellt ein Verzeichnis von Burgen, Schlössern und Festungen im heutigen Bundesland Nordrhein-Westfalen dar, die eine überregionale Bedeutung besitzen oder besaßen. Dazu zählen auch Rittergüter und Herrenhäuser. In dieser Liste sind sowohl erhaltene als auch abgegangene Bauwerke sowie völlig zerstörte oder verschwundene Gebäude zu finden. Nicht aufgeführt sind Zier- und Nachbauten, die nie als Wohngebäude oder zur Verteidigung genutzt wurden.

Regierungsbezirk Arnsberg

Bochum

Dortmund

Ennepe-Ruhr-Kreis

Hagen

Hamm

Herne

Hochsauerlandkreis

Märkischer Kreis

Kreis Olpe

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Kreis Unna

Regierungsbezirk Detmold

Bielefeld

Kreis Gütersloh

Kreis Herford

Kreis Höxter

Kreis Lippe

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Paderborn

Regierungsbezirk Düsseldorf

Düsseldorf

Duisburg

Essen

Krefeld

Kreis Kleve

Kreis Mettmann

Mönchengladbach

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

Rhein-Kreis Neuss

Solingen

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Wuppertal

Regierungsbezirk Köln

Städteregion Aachen 

Eschweiler

Bonn

Kreis Düren

Kreis Euskirchen

Kreis Heinsberg

Köln

Leverkusen

Oberbergischer Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Regierungsbezirk Münster

Kreis Borken

Bottrop

Kreis Coesfeld

Gelsenkirchen

Münster

Kreis Recklinghausen

Kreis Steinfurt

Kreis Warendorf

Literatur

Allgemein 
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen. 2 Bände. Deutscher Kunstverlag, München 1969.
 Otto Piper: Burgenkunde Bauwesen und Geschichte der Burgen zunächst innerhalb des Deutschen Sprachgebietes., München 1912, ND Augsburg 1993.

Landesteile 
Als Landesteile von Nordrhein-Westfalen gelten das Rheinland, Westfalen und Lippe. Der Übersichtlichkeit halber werden Übersichten dazu hier gesondert aufgelistet.
 Ferdinand G. B. Fischer: Ausflugsziele am Niederrhein. Schöne Burgen, Schlösser und Motten. 2. Auflage. Pomp, Bottrop 2000, ISBN 3-89355-152-2.
 Wilfried Hansmann: Kunsthistorischer Wanderführer Westfalen., Stuttgart, Zürich 1966. Der Führer behandelt auch Lippe.
 Günter Kalesky: Von Wasserburg zu Wasserburg. Bau- und kunstgeschichtliche Studienfahrt in Westfalen. 8. Auflage. Rademann, Lüdinghausen 1981, ISBN 3-9800113-0-5.

Regionen 
 Josef Bieker: Schlösser im Revier. Romantik zwischen Fördertürmen. 2. Auflage. Harenberg, Dortmund 1993, ISBN 3-88379-586-0.
 Klaus Gorzny: Emscherschlösser. Burgen, Schlösser und Adelssitze im Emscher Landschaftspark. Piccolo, Marl 2001, ISBN 3-9801776-5-3 (online).
 Klaus Gorzny: Lippeschlösser. Burgen, Schlösser und Adelssitze entlang der Lippe., Piccolo, Marl 2004, ISBN 3-9801776-8-8 (online).
 Klaus Gorzny: Ruhrschlösser. Burgen, Schlösser und Adelssitze entlang der Ruhr., Piccolo, Marl 2002, ISBN 3-9801776-7-X (online).
 Stefan Leenen, Kai Niederhöfer u. a.: Burgen AufRuhr – Unterwegs zu 100 Burgen, Schlössern und Herrensitzen in der Ruhrregion. Klartext, Essen 2010, ISBN 978-3-8375-0234-3.
 Kai Niederhöfer: Die schönsten Schlösser und Burgen. Ausflüge im Ruhrgebiet. Droste, Düsseldorf 2015, ISBN 978-3-7700-1531-3.
 Harald Polenz: Von Grafen, Bischöfen und feigen Morden. Klartext, Essen 2004, ISBN 3-89861-260-0.
 Gregor Spohr: Romantisches Ruhrgebiet. Burgen, Schlösser, Herrenhäuser. Pomp, Essen 1995, ISBN 3-89355-110-7.
 Gregor Spohr, Wolfgang Schulze: Schöne Schlösser und Burgen. Der Revier-Freizeitführer. Pomp, Bottrop 1996, ISBN 3-89355-133-6.

Weblinks 

 Burgen und Schlösser in NRW auf burgen-und-schloesser.net
 Burgen, Schlösser und Wehrbauten in NRW auf wehrbauten.de
 EBIDAT - Die Burgendatenbank, Webseite des Europäischen Burgeninstituts als Einrichtung der DBV

Einzelnachweise 

Nordrhein-Westfalen, Liste der Burgen, Schlosser und Festungen in
!
!
!
!